Bahrainouna (Notre Bahreïn, en arabe : نشيد وطني بحريني) est l'hymne national de Bahreïn de son indépendance en 1971. En 2002 les paroles ont été changées, mais la mélodie conservée.

Les paroles originales ont été écrites par Mohamed Sudqi Ayyash (né en 1925). Le compositeur de la mélodie n'est pas connu.

Paroles 

En arabe
بحريننا مليكنا
رمز الوئام
دستورها عالي المكانة و المقام
ميثاقها نهج الشريعة و العروبة و القيم
عاشت مملكة البحرين بلد الكرام مهد السلام
دستورها عالي المكانة و المقام
ميثاقها نهج الشريعة و العروبة و القيم
عاشت مملكة البحرين

Translittération
Bahrainouna, 
Maleekona, 
Ramzul weaam, 
Dostoroha aali almakanati wal maqam;
Meethaqoha nahju ashareeati wal oroobati wal qeyam,
Aashat mamlakatul bahrain,
Baladol keram,
Mahdo salaam, 
Dostoroha aali almakanati wal maqam, 
Meethaqoha nahju ashareeati wal oroobati wal qeyam, 
Ashat mamlakatol Bahrain!

Traduction en Français
Notre Bahreïn, Notre Roi sont le symbole de l'unité
Sa constitution a une grande valeur 
Sa constitution est la voie de la Charia et le panarabisme et les [grandes] valeurs
Vive le royaume de Bahreïn 
Le pays des gens généreux, le berceau de la paix
Sa constitution a une grande valeur 
Sa constitution est la voie de la Charia et le panarabisme et les [grandes] valeurs
Vive le royaume de Bahreïn

Lien externe 

 Écouter l'hymne (fichier MP3)

Culture bahreïnienne
Hymne national
Bahreïn
Hymne royal